Penndorf ist der Familienname folgender Personen:

 Balduin Penndorf (1873–1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gudrun Penndorf (* 1938), deutsche Romanistin und Übersetzerin
 Hans Penndorf (1879–1960), deutscher Geologe und Paläontologe
 Heidelinde Penndorf (* 1956), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Jutta Penndorf (* 1946), Direktorin des Lindenau-Museums in Altenburg
 Lothar Penndorf (1928–2017), deutscher Militärjurist

Siehe auch:
 Pendorf
 Benndorf (Begriffsklärung)